Дмитро Пролигін (1946) — радянський хокеїст, нападник.

Спортивна кар'єра 
Виступав за команди «Салават Юлаєв» (Уфа) і «Динамо» (Київ). У вищій лізі провів 34 матчі, забив 6 голів.

Статистика

Посилання 
 

Радянські хокеїсти
Хокеїсти «Сокола» (Київ)
хокеїсти «Салавата Юлаєва»